Maning steht für:

 Frederick Edward Maning (1812–1883), Händler, Richter und Autor
 Maning (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortsteil von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Manning